
Molekulska formula -{C20H40O2}- se može odnositi na:

 Arahidinska kiselina
 Fitanska kiselina